Чулымский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чулымский сельсовет — в Новосёловском районе Красноярского края.
 Чулымский сельсовет — в Здвинском районе Новосибирской области.